Carlo Martinenghi – atleta italiano
 Giuseppe Martinenghi – architetto italiano
 Italo Martinenghi – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore italiano
 Nicolò Martinenghi – nuotatore italiano specializzato nello stile rana